Come as You Are může označovat:

 Come as You Are – píseň skupiny Nirvana
 Knihu Michaela Azerrada (celý název Nirvana: Come as You Are)
 Album Petera Wolfa Come As You Are